

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 8 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Mory“ beginnt.

Mory 



 Mory, Carmen (1906–1947), Schweizer Gestapo-Agentin, Blockälteste im KZ Ravensbrück
 Mory, Christoph (* 1970), deutscher Schauspieler
 Móry, Johann (1892–1978), slowakischer Komponist
 Mory, Stephan (1941–2020), deutscher Physiker, Unternehmer und Politiker (SPD)

Moryc 
 Moryciński, Grzegorz (1936–2015), polnischer Maler

Moryl 
 Moryl, Maudeline (* 2003), haitianische Fußballspielerin

Morys 
 Morys, Matthias (* 1987), deutscher Fußballspieler

Moryt 
 Moryto, Arkadiusz (* 1997), polnischer Handballspieler